Джон Костелло — прем'єр-міністр Ірландії
 Долорес Костелло — американська актриса
 Лес Костелло — канадський хокеїст
 Моріс Костелло — американський актор, режисер і сценарист
 Мюррей Костелло — канадський хокеїст
 Раян Костелло — американський політик
 Френк Костелло — американський гангстер

Див. також 
 17024 Костелло — астероїд головного поясу